Ишанаварман:

 Ишанаварман I — правитель Ченлы (правил ок. 612—628)
 Ишанаварман II — император Кхмерской империи (923—928)